KK Radnički Beograd, košarkaški klub iz Beograda
KK Radnički 034, košarkaški klub osnovan 2004. godine
KK Radnički Kragujevac, košarkaški klub iz Kragujevca